TB2 může mít různé významy:

 Bayraktar TB2, turecký bezpilotní letoun
 Praga TB2, nerealizovaný projekt trolejbusu
 Polikarpov TB-2, prototyp sovětského těžkého bombardéru